Mistrzostwa Azji w zapasach w 2012 roku rozegrano w południowokoreańskim mieście Gumi w dniach od 16 do 19 lutego.

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Wyniki kobiety

styl wolny

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Azji w zapasach
2012 w zapasach
Zapasy w Korei Południowej